Ко́лос — название нескольких остановочных пунктов железных дорог:
 Колос — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Бурятии, Россия.
 Колос — остановочный пункт Одесской железной дороги, Украина.